Jati – comune dello stato di Ceará (Brasile)
Jati – comune del distretto di Thatta (Pakistan)
Jāti – Il complesso sistema di caste, di classi sociali presenti nell'induismo